Silver Strikers F.C. – malawijski klub piłkarski z siedzibą w Lilongwe występujący w TNM Super League (najwyższej klasie rozgrywkowej swego kraju).

Sukcesy 
 8-krotny mistrz Malawi: 1993, 1994, 1996, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014.
 2-krotny zdobywca Pucharu Malawi: 2007, 2014.
 zwycięzca turnieju BP Top 8 Cup (2002).

Przypisy

Bibliografia 
  
 

Malawijskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1977
Lilongwe